Кикла́ды (, Кикладес) — ном в Греции на одноимённых островах, в группе Южных Эгейских островов. Состоял из множества островов. Население  жителей по переписи 2001 года. Площадь 2571,691 квадратного километра. Плотность 43 человека на квадратный километр. Административный центр — Эрмуполис на острове Сирос. Деление на номы упразднено по программе Калликратиса с 2011 года. Территория нома разделена между созданными периферийными единицами Андрос, Кея — Китнос, Милос, Миконос, Наксос, Парос, Сирос, Тира и Тинос.

Административное деление 
Ном делится на 20 общин (димов) и 11 сообществ:

Население

Примечания